Il doppio del torneo di tennis Sofia Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Thomas Emmrich e Jiří Granát che hanno battuto in finale Ismail El Shafei e Richard Meyer 7–6, 2–6, 6–4.

Teste di serie 

 Ismail El Shafei /  Richard Meyer (finale)
 Hartmut Kirchhubel /  Roland Stadler (quarti di finale)

 Hans Dieter Beutel /  Christoph Zipf (semifinali)
 Thomas Emmrich /  Jiří Granát (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sofia Open 1981